Oriz pode-se referir ao nome de duas freguesias do concelho de Vila Verde:
 São Miguel de Oriz
 Santa Marinha de Oriz

Desambiguação